Ženská čtyřhra Brisbane International 2019 probíhala v úvodním lednovém týdnu roku 2019. Do deblové soutěže brisbaneského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nizozemský pár Kiki Bertensová a Demi Schuursová, jehož členky v úvodním kole podlehly Kristině Mladenovicové s Galinou Voskobojevovou.

Vítězem se stal třetí nasazený americko-český pár Nicole Melicharová a Květa Peschkeová, který ve finále zdolal turnajové čtyřky a tchajwanské sestry Čan Chao-čching s Latishou Chanovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly třetí společnou trofej. Peschkeová vybojovala třicátý druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Melicharovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství. Již v semifinále vyřadily světové jedničky Krejčíkovou se Siniakovou.

Nasazení párů 
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinále)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (semifinále)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (vítězky)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brisbane International 2019